Miejscowości w USA:
 Callicoon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Callicoon – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Callicoon (ang. Callicoon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan